Saute-mouton est un jeu.
 Le schéma saute-mouton est une méthode d'approximation numérique des équations différentielles du second ordre.
 Le saute-mouton astronomique est une technique de localisation des objets célestes utilisée par les astronomes amateurs.
 Saute-Mouton (Boundin') est un court métrage américain des Studios Pixar
 Stratégie du saute-mouton; une stratégie militaire mise en œuvre par les Américains lors de la reconquête du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.

Mais aussi
 Un saut-de-mouton est un dispositif de chemin de fer constitué d'un pont, d'une tranchée ou d'un court tunnel permettant à une voie ferrée d'en croiser une autre en passant par-dessus ou par-dessous.